

Letteratura 
 Dessau – corpus epigrafico latino

Geografia 
 Dessau – centro abitato della Germania
 Dessau-Roßlau – città della Germania
 Anhalt-Dessau – principato e ducato tedesco
 Dessau – località di Arendsee (Altmark)

Persone 

 Bernardo Dessau – fisico italiano
 Hermann Dessau – storico dell'antichità ed epigrafista tedesco
 Paul Dessau – direttore d'orchestra tedesco